Camon (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Camon (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia